La saison 2007-2008 du championnat de France N1H de kayak-polo est la  du championnat de France de kayak-polo.

Clubs participants

La saison régulière

Classement de la saison régulière 

|

|}

Annexes

Voir aussi 

 Championnat de France N1H de kayak-polo

Liens externes 

 FFCK — Résultats officiels du championnat de France N1H de kayak-polo

N1H